Všechlapy ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Všechlapy nad Blanicí, Gemeinde im Okres Benešov
 Všechlapy u Nymburka, Gemeinde im Okres Nymburk
 Všechlapy, Ortsteil von Libčeves, Okres Louny
 Všechlapy, Ortsteil von Malšice, Okres Tábor
 Všechlapy, Ortsteil von Předslavice, Okres Strakonice
 Všechlapy (Zabrušany), Ortsteil von Zabrušany, Okres Teplice